Купата на краля 1934 е 34-ия сезон на Купата на краля. Турнирът започва на 11 март и завършва на 6 май. Реал Мадрид печели 6-тата си купа.

1/16-финали 

Атлетик Билбао, Реал Мадрид, Реал Овиедо, Реал (Сосиедад) пропускат този кръг.

Преигравания

1/8-финали

Четвъртфинали

Преигравания

Полуфинали

Финал

Източници 
 rsssf.com

Турнири по футбол в Испания
Футбол в Испания по сезон